Menthon steht für:
 Menthon, eine chemische Verbindung
 Menthon-Saint-Bernard, eine französische Gemeinde im Département Haute-Savoie
 François de Menthon (1900–1984), einen französischen Politiker und Juristen
 Menthon (Adelsgeschlecht), eine burgundische Ritterfamilie